William Harris
 William Harris (1812 vagy 1813 – feltehetően 1889) Nauru szigetén letelepedett brit születésű szökött fegyenc
 William Harris (1897–1961) olimpiai bronzérmes amerikai úszó
 William Harris (1947–2002) amerikai teniszező
Bill Harris
 Bill Harris (1928–1989) walesi labdarúgó, edző
hasonló nevűek
 William J. Harris (1762–1840) amerikai szenátor (Georgia, 1919–1932)
 Thaddeus William Harris (1795–1856) amerikai botanikus, entomológus
 William A. Harris (1841–1909) amerikai szenátor (Kansas, 1897–1903)